Michael Lips ist der Name folgender Personen:

* Michael Alexander Lips (1779–1838), deutscher Staatswissenschaftler
 Michael H.-J. Lips (* 1967), Schweizer Curler